De negentiende etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 26 mei 2017 van San Candido / Innichen naar Piancavallo. De etappe was 191 kilometer lang. Onderweg waren er drie gecategoriseerde klimmen (een van de eerste, een van de tweede en een van de derde categorie) en twee tussensprints.

Uitslag

Opgaves 
 167 -  Bram Tankink (Team LottoNL-Jumbo): opgave

Klassementen 

19
Sport in Friuli-Venezia Giulia
Pordenone (provincie)